Le Championnat de France amateur 2012-2013 est la  du championnat de France de football de quatrième division. 

Le quatrième niveau du championnat oppose soixante-douze clubs français répartis en quatre groupes de dix-huit clubs, en une série de trente-quatre rencontres jouées durant la saison de football. 

Les premières places de chaque groupe permettent de monter en National lors de la saison suivante alors que les cinq dernières places de chaque groupe sont synonyme de relégation en CFA 2.

Participants 
Ces tableaux présentent les soixante-douze équipes qualifiées pour disputer le championnat 2012-2013. On y trouve le nom des clubs, leur ancienneté en CFA, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers. 

Le championnat comprend quatre groupes de dix-huit équipes.
Légende des couleurs

Localisation des clubs engagés dans le groupe A du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe B du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe C du championnat

Localisation des clubs engagés dans le groupe D du championnat

Décisions administratives, retraits et repêchages 
À l'issue des auditions devant la DNCG du , le RC Strasbourg, pour la première fois depuis trois ans, voit son dossier mis en délibéré sans menace de rétrogradation. Le FC Montceau Bourgogne est quant à lui interdit de monter en CFA. L'US Roye-Noyon est également menacé par la même sanction. Le FC Chambly Thelle, le Trélissac FC, le Stade bordelais, l'US Saint-Malo, et le Grenoble Foot sont autorisés à évoluer en CFA. Le Pacy Vallée-d'Eure Football et le Besançon RC qui évoluaient respectivement en CFA et en National, sont interdits de toute compétition nationale. Ainsi, alors que la réserve du FC Lorient et le Villemomble Sports sont repêchés à la place de ces deux clubs, le SC Feignies et le Bourges 18 montent à la place de l'US Roye-Noyon et du FC Montceau Bourgogne.

Le , c'est l'AS Cherbourg qui est rétrogradé en CFA par la DNCG car il lui manque  pour boucler son budget. L'AS Beauvais en profitant pour être repêché à sa place en National. Lors de cette séance de la DNCG, l'US Ivry, l'AS Cannes, l'US Colomiers, et le FC Mulhouse sont soumis à un encadrement de la masse salariale. Le , la DNCG encadre également la masse salariale de l'AS Poissy, de l'US Marignane, du Pau FC, du CS Avionnais, du CSO Amnéville, du Tarbes PF, de l'ASM Belfort, de l'US Albi, et de La Vitréenne FC.

L'appel de l'AS Cherbourg est officialisé le vendredi 22 juin 2012. Le , la DNCG encadre la masse salariale de l'AS Valence, du Stade montois, du FC Calvi et du Jura Sud Foot. De plus, le RCO Agathois est relégué administrativement en CFA 2. Concernant le club normand, le président annonce le 29 juin avoir trouvé l'argent nécessaire pour rester en National. Ceci doit être confirmé par la DNCG le 4 juillet. Le même jour, le Besançon RC dépose le bilan et est rétrogradé en ligue régionale. Le 2 juillet, c'est au tour du Pacy VEF de déposer le bilan.

La séance du  de la DNCG confirme le RC Strasbourg en CFA. Le , les décisions en appel de la DNCG sont dévoilées. L'AS Cherbourg est réintégré en National. De plus, le FC Montceau est autorisé à monter en CFA tout comme l'US Roye-Noyon. Le même jour, la DNCG rétrograde l'US Sénart-Moissy en CFA 2, et repêche ainsi l'US Albi. Le cas de l'US Sénart-Moissy est mis en délibéré par le tribunal de Melun jusqu'au 16 juillet, ce qui fait qu'il y a de fortes chances pour que le club soit intégré en CFA 2 lors de l'établissement des groupes.

Le , le RCO Agathois est confirmé en CFA 2. Le Jura Sud Foot, dernier du groupe B est repêché en CFA. Lors de la réunion du , la commission d'appel de la DNCG confirme la rétrogradation de l'US Sénart-Moissy en CFA 2.

Compétition

Classement 
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut quatre points, le match nul deux et la défaite un.

Critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement :
 classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux au cours des matchs qui les ont opposés ;
 différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
 en cas de nouvelle égalité, une rencontre supplémentaire aura lieu sur terrain neutre avec, éventuellement, l’épreuve des tirs au but.

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

|width="50"| 
|valign="top"|

|}

Résultats

Bilan de la saison

Statistiques

Évolution du classement 
Leaders du championnat

Évolution des classements

Joueurs

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France amateur de football (1993)
 Coupe de France de football 2012-2013
 Championnat de France de football 2012-2013
 Championnat de France de football de Ligue 2 2012-2013
 Championnat de France de football National 2012-2013
 Championnat de France amateur 2 de football 2012-2013

Liens externes 
 Le CFA sur fff.fr

Championnat de France de football de National 2
Football M4
Championnat M4
France M4